Шэнь (Шень) — три омонимичные китайские фамилии.

沈 — княжество времён Чуньцю на стыке нынешних провинций Хэнань и Аньхой. По-корейски — Сим (심).

申 — «заявление», «Обезьяна» (девятый циклический знак). Корейское произношение — Син (신).

莘 — лекарственное растение копытень. Иероглиф может иметь второе чтение — Синь.

Известные носители 
 Шэнь Ко, тж. Шэнь Куа ( Shěn Kuò, 1031—1095) — один из величайших китайских ученых, по многосторонности сопоставимый с выдающимися универсалистами Ренессанса
 Шэнь Сюэ (; род. 1978) — китайская фигуристка, выступавшая в парном катании с Чжао Хунбо. Они — первая китайская пара, завоевавшая олимпийскую медаль в фигурном катании, а также первые чемпионы мира в парном катании от Китая.
 Шэнь Сянфу (, род. 1955) — известный китайский футболист и тренер.
 Шэнь Сяомин (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Хунань с 14 марта 2023 года.
 Шэнь Хайсюн (род. 1967) — китайский государственный и политический деятель, президент Медиакорпорации Китая (China Media Group) с 21 марта 2018 года.
 Шэнь Цзэминь (1900—1933) — китайский коммунистический деятель, преподаватель.
 Шэнь Цзицзи — китайский писатель эпохи Тан.
 Шэнь Юэ (; 441—513) — китайский государственный деятель, историк, писатель, поэт.
 Шэнь Яньбин (沈雁冰) — настоящее имя писателя и политика Мао Дуня (1896—1981).
 Синь Кайюй (莘开裕, 1885 -?) — уроженец провинции Шаньдун. Курьер штаба Красной Армии, герой революции.
 Шень, Александр Ханиевич (род. 1958) — российский математик, программист и педагог еврейско-китайского происхождения, автор многих популярных книг по математике и программированию.

Другое 
 Шэньян (沈阳) — административный центр провинции Ляонин.
 Шэнь (китайская философия) — понятие китайской философии, обозначающее дух или божество.

См. также 
 Сто фамилий
 Син (корейская фамилия)
 Синь
 Шен
 Шенн
 Шён
 Шэн
 Ле-Шен
 Шене